Nègre bezeichnet:
 Nègre & Ruffin, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Nègre ist der Familienname folgender Personen:
 Agnès Nègre (* 1947), französische Kostümbildnerin
 André Nègre (1912–1996), französischer Botschafter
 Charles Nègre (1820–1880), französischer Maler und Fotopionier
 Ernest Nègre (1907–2000), französischer Romanist, Okzitanist und Ortsnamenforscher
 Laurent Nègre (* 1973), Schweizer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Raymond Nègre (1908–1985), französischer Bühnenbildner und Filmarchitekt

Siehe auch:
 Les Ballets Nègres
 Neger (Begriffsklärung)